Никольский приход — ряд церковно-административных структур среднего звена.

 Никольский приход (Осло) — структурное подразделение Британско-Скандинавской епархии Сербской православной церкви.
 Никольский приход (Хельсинки) — структурное подразделение Патриарших приходов в Финляндии.